Мешуллам ():

  — мужское имя одиннадцати библейских персонажей.
 Мешуллам — отец первосвященника Хелкии (VII век до н. э.)
 Мешуллам — заместитель главы еврейской общины (нагида) в средние века.

См. также 
 Мешулам

Примечания